Ternär (från latin ternarius) är ett adjektiv som betyder "består av tre delar" alternativt "tredelad". Det kan avse:

 Ternära talsystemet, är ett talsystem med basen 3
 Ternärsökning, en teknik inom datavetenskap
 Trinär (logik) Ett logiskt objekt som kan inta tre olika tillstånd